Ривер-Сесс — топоним.

 Ривер-Сесс (город) — город в Либерии.
 Ривер-Сесс (графство) — графство в Либерии.